

Вапниця — село в гміні Сухань Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Вапниця — село в гміні М'єндзиздроє Каменського повіту Західнопоморського воєводства